Leominster (Herefordshire), een plaats in Engelse graafschap Herefordshire
Leominster (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts